Siège de la Guadeloupe (1703) :  Tentative britannique de capture de la Guadeloupe en 1703 pendant la guerre de Succession d'Espagne. 
Invasion de la Guadeloupe (1759) : Expédition militaire britannique menée en 1759 contre l'île française de la Guadeloupe dans le cadre de la guerre de Sept Ans. 
Invasion de la Guadeloupe (1794) : Tentative britannique de prendre la contrôle de l'île de la Guadeloupe en 1794 pendant les Guerres de la Révolution française. 
Prise de la Guadeloupe (1810), invasion la Guadeloupe en 1810 par les troupes britanniques durant les guerres napoléoniennes.
, invasion la Guadeloupe en 1815 par les troupes britanniques durant les Cent-Jours.